Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2012 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой хоккею с шайбой, проходившее с 16 по 22 января 2012 года в Данидине, Новая Зеландия. Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2013 года.

Арена 

Все матчи турнира прошли в Ледовом дворце в Данидине, вмещающем 1850 зрителей.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 5 национальных команд — три из Европы, по одной из Азии и Океании. Сборные Исландии и Китая пришли из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 3 главных и 5 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2012 года.

Главные судьи
  Ян Бигум
  Петер Локсик
  Джейми Миллер

Линейные судьи
  Райан Кэйрнс
  Чой Вусик
  Матьё Лоос
  Дана Пенкивеч
  Кори Росс

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+13).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Ся Шэнжун
 Защитник:  Ингольфур Элиассон
 Нападающий:  Чжан Чэн

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Радосвет Петров
  Чэнь Цзинь
  Олафур Бьорнссон
  Митчелл Фрир
  Фикри Атали

Примечания

Ссылки 

 
 

М*3
Январь 2012 года
Спорт в Новой Зеландии в 2012 году
Международные спортивные соревнования в Данидине
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Новой Зеландии